Shrimpton ist der Familienname folgender Personen:

 Chrissie Shrimpton (* 1945), britisches Model
 Herbert Shrimpton (1903–1979), britischer Cricketspieler
 Jean Shrimpton (* 1942), britisches Model
 Mike Shrimpton (1940–2015), neuseeländischer Cricketspieler und -trainer
 Richard Shrimpton (1910–1979), britischer Boxer